

Irodalom
A pók hálójában (Tripwire), Lee Child 1999-ben kiadott regénye

Film
A pók hálójában (Spider's Web), 1982-ben bemutatott brit misztikus tévéfilm Basil Coleman rendezésében
A pók hálójában (The Spider and the Fly), 1994-ben bemutatott amerikai misztikus tévéfilm
A pók hálójában (Along Came a Spider), 2001-ben bemutatott amerikai bűnügyi thriller Lee Tamahori rendezésében